Béon (Ain)
 Béon (Yonne)